Osoby o tym nazwisku:
 Anna Magnani – włoska aktorka i scenarzystka
 Giangiacomo Magnani – włoski piłkarz